Lars Olsson kan syfta på:

Lars Olsson i Groröd (1759–1832), talman i bondeståndet
Liss Lars Olsson (1812–1876), riksdagsman i bondeståndet
Lars Olsson Smith (1836–1913), industriman, kallad "Brännvinskungen"
Smeds Lars Olsson (1857–1911), riksdagsman
Lars Olsson i Vallsta (1869–1945), riksdagsman och kommunalpolitiker i Arbrå
Lars Olsson (serieskapare), född 1938
Lars Olson (läkare), född 1942
Lars Olsson (alpin skidåkare), född 1944
Lars Olson (längdskidåkare), född 1932
Lars Olsson (politiker), född 1946, kommunalråd i Hässleholms kommun
Lars "Knatten" Olsson, född 1947, bandyspelare
Lars Gunnar Ohlsson (1905–1982), borgmästare i Helsingborgs stad

Se även
 Laurentius Olai